

Patronyme

 Frank Banham (1975-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace, naturalisé hongrois.
 Rachel Banham (1993-), joueuse américaine de basket-ball. 
 Reyner Banham (1922-1988, auteur et critique architectural.

Toponyme
 Banham, village du comté anglais de Norfolk, en Angleterre.